

Населені пункти та їхні частини

 Коньчиці — село в гміні Доманюв Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Коньчиці — село в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Коньчиці — село в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Коньчиці — село в гміні Нисько Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Коньчиці — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Коньчиці — частина міста Забже в Сілезькому воєводстві
 Коньчиці — колонія в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки